Lukala kan syfta på:

Geografi

Angola 

 Lucala (vattendrag i Angola),

Kongo-Kinshasa 

 Lukula (biflöde till Inzia), vattendrag i Kwango och Kwilu, 
 Lukula (biflöde till Shiloango), vattendrag i Kongo-Central,